Federação Australiana de Futebol
Federação Alagoana de Futebol
Federação Amapaense de Futebol
Federação Amazonense de Futebol
Forças Armadas da Finlândia
Citroën FAF
Federação Angolana de Futebol

Ver também
Fafe

Desambiguações de siglas